Janitschek ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Janitschek (1934–2008), österreichischer Journalist und Diplomat
 Hubert Janitschek (1846–1893), deutscher Kunsthistoriker
 Maria Janitschek (1859–1927), deutsche Schriftstellerin österreichischer Herkunft
 Raimund Janitschek (1893–1953), österreichischer Schauspieler, Bühnenregisseur und -dramaturg